Кайл Э́ллиот Ко́рвер (; род. 17 марта 1981 года, Лейквуд, Калифорния) — американский баскетболист. Входит в топ-5 в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых за карьеру. Обладатель приз имени Джо Дюмарса 2015 года, который вручается игроку, демонстрировавшему достойное поведение на площадке на протяжении всего года.

Бывший рекордсмен НБА по количеству матчей подряд (теперь этот рекорд принадлежит Стефену Карри), в которых игрок реализовывал хотя бы один трёхочковый бросок (6 декабря 2013 года побил рекорд Даны Барроса, который равнялся 89 матчам). Серия Корвера в итоге составила 127 матчей и завершилась 5 марта 2014 года, когда он не смог реализовать ни одной из пяти трёхочковых попыток в игре против «Портленда». За время серии, которая началась 4 ноября 2012 года, Корвер реализовал 337 трёхочковых бросков (2,65 в среднем за матч).

Биография 
На драфте НБА 2003 года был выбран во втором раунде под 51-м номером командой «Нью-Джерси Нетс», а затем обменян в «Филадельфию 76».

26 декабря 2007 года Корвер обменяли в «Юту Джаз» на Гордана Гиричека. Летом 2010 года, став свободным агентом, подписал трёхлетний контракт с клубом «Чикаго Буллз».

Летом 2019 года был обменян в «Мемфис Гриззлис» (вместе с Грэйсоном Алленом, Джеем Краудером, 23-й выбором на драфте 2019 года и выбором в 1-м раунде драфта 2020 года в обмен на Майка Конли). Перед началом чемпионского сезона-20/21 «Бакс» решили не сохранять в составе Корвера.

Летом 2021 года Корвер завершил карьеру игрока и начнет тренерскую карьеру – войдет в штаб Стива Нэша в «Бруклине», где станет тренером по развитию игроков.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Крейтон Блюджейс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Выпускники Крейтонского университета